{{Картка:Таксономія
| name = Тритилодонтиди
|image = Oligokyphus BW.jpg
| image_width = 265px
| image_caption = Реконструкція Oligokyphus
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Хордові (Chordata)
| subphylum = Черепні (Craniata)
| infraphylum = Хребетні (Vertebrata)
| superclassis = Щелепні (Gnathostomata)
| superclassis2 = Чотириногі (Tetrapoda)
| classis = Плазуни (Reptilia)
| subclassis = Синапсиди (Synapsida)
| ordo = Терапсиди (Therapsida)
| subordo = †Цинодонти (Cynodontia)
| familia = Тритилодонтиди (Tritylodontidae)
| familia_authority = Cope, 1884
| subdivision_ranks = Роди 
| subdivision = 
дивитись текст
}}
Тритилодонтиди (Tritylodontidae) — вимерла родина плазунів ряду Терапсиди (Therapsida). Родина виникла у кінці тріасу і проіснувала до кінця крейдяного періоду. Можливо пережили крейдове вимирання, якщо рід Chronoperates належить до цієї родини. Скам'янілості тритилодонтів були знайдені в Америці, Південній Африці та Євразії. Вони, можливо, змогли поширитися по всьому світу, включаючи Антарктиду.

 Опис 
Це невеликі або середнього розміру цинодонти (розміри черепа від 5 до 25 см). Практично доведено, що вони були теплокровними . Були травоїдними тваринами, що живились рослиною їжею (стебла, листя і коріння).

 Філогенія 
Тритилодонтиди вважаються останньою родиною нессавцевих синапсид і є близькою до останнього предка ссавців..
Філогенетична кладограма на основі праці Liu and Olsen (2010):

 Роди 

 Bienotherium Bienotheroides Bocatherium Dianzhongia Dinnebitodon Fossiomanus Kayentatherium Lufengia Nuurtherium  Oligokyphus Polistodon Shartegodon Stereognathus Tritylodon Xenocretosuchus Yuanotherium Yunnanodon''

Примітки 

Цинодонти
Вимерлі родини ссавців